Переимено́ванные госуда́рства и стра́ны изменяли своё название в течение времени существования. В списке отсутствуют разделившиеся государства (например, Черногория, Республика Косово ← Югославия), а также ситуации, когда речь идёт не о переименовании, а о правопреемственности.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 

Переименованные
Исторические списки стран